La Challenge League, campionato svizzero di seconda serie, si concluse con la vittoria del FC Thun.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammessa in Super League 2010-2011.
 Qualificata allo spareggio.
      Retrocesse in Prima Lega 2010-2011.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Spareggio promozione/retrocessione

Statistiche

Capolista solitaria 
 Dalla 1ª alla 2ª giornata: 
 Dalla 2ª alla 4ª giornata: 
 Dalla 4ª alla 6ª giornata: 
 Dalla 6ª alla 7ª giornata: 
 Dalla 7ª alla 21ª giornata: 
 Dalla 21ª alla 23ª giornata: 
 Dalla 23ª alla 24ª giornata: 
 Dalla 24ª alla 26ª giornata: 
 Dalla 26ª alla 30ª giornata: 
 Dalla 30ª alla 30ª giornata:

Classifica marcatori 
|- align=center style="background:#98A1B2;"
|| || || || ||

Verdetti finali 
  promosso in Super League 2010-2011.
  , finalista di Coppa Svizzera 2009-2010, qualificato al secondo turno preliminare di Europa League 2010-2011.
  e  retrocessi in Prima Lega 2010-2011.

Collegamenti esterni 
 
 
 

Calcio nel 2009
Calcio nel 2010
2010 2